Ел Десмонте има више значења:

 Ел Десмонте (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Десмонте (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Десмонте (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Десмонте (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Десмонте (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Десмонте (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Десмонте (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Десмонте (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Десмонте (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Десмонте (Морелос), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Десмонте (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Десмонте (Накори Чико), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Десмонте (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Десмонте (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Десмонте (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику